

Гордієвка — село, Буландинський район, Акмолинська область

Гордієвка — село, районний центр, Брянська область
 Гордієвка — село, Троїцький район, Алтайський край